The 4400, een Amerikaanse televisieserie uit 2004
4400 (televisieserie), een Amerikaanse reboot van de bovenstaande televisieserie uit 2021